Tipsligan 2001 bestod av tolv lag och Tampere United från Tammerfors, bildad så sent som 1998 genom sammanslagning av Ilves och TPV, blev finländska mästare för första gången.

Tabell

Observera: *Atlantis FC:s plats i Tipsligan övertogs efter säsongen av AC Vantaan Allianssi.

Kvalspel
FF Jaro - FC Jokerit 1-1 (Jakobstad)
FC Jokerit - FF Jaro 3-4 (Helsingfors)
FF Jaro kvalificerat för Tipsligan 2002 efter 5-4 sammanlagt.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

2001 i Finland
Fotbollssäsongen 2001
2001